Don't Bring Me Down – singolo dei The Pretty Things del 1964
 Don't Bring Me Down – singolo dei The Animals del 1966
 Don't Bring Me Down – singolo degli Electric Light Orchestra del 1979
 Don't Bring Me Down – singolo di Sia del 2003